Левич - прізвище

 Левич Аким Давидович (нар. 1933) - радянський український художник
 Левич Веніамін Григорович (1917-1988) - радянський (пізніше - ізраїльський і американський) фізик

Див. також 
 Левіч Клаус (1936-2002) — німецький актор (нім., англ.)